Shenglilu bezeichnet:

 Shenglilu (Chengxi) (胜利路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengxi in der chinesischen Provinz Qinghai
 Shenglilu (Hualong) (胜利路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hualong in der chinesischen Provinz Henan
 Shenglilu (Karamay) (胜利路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Karamay im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Shenglilu (Tianshan) (胜利路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tianshan im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Shenglilu (Weibin) (胜利路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weibin in der chinesischen Provinz Henan
 Shenglilu (Yaohai) (胜利路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yaohai in der chinesischen Provinz Anhui
 Shenglilu (Yongchuan) (胜利路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yongchuan der chinesischen Stadt Chongqing